Mjóifjörður – fiord we wschodniej Islandii
 Mjóifjörður – fiord w środkowej części islandzkiego regionu Fiordów Zachodnich
 Mjóifjörður – fiord w południowej części islandzkiego regionu Fiordów Zachodnich
 gmina Mjóifjörður – dawna gmina w regionie Austurland, obecnie część gminy Fjarðabyggð
 Mjóifjörður – potoczna nazwa osady Brekka nad fiordem Mjóifjörður we wschodniej Islandii